Àccia (en llatí Actia, en grec antic τὰ Ἄκτια) era un festival que se celebrava cada quatre anys en honor d'Apol·lo Actius a Nicòpolis a l'Epir, amb lluita, concursos musicals, curses de cavalls i batalles navals.

Va ser instituït per Octavi August per commemorar la seva victòria a la Batalla d'Àccium l'any 31 aC sobre Marc Antoni i Cleòpatra, i probablement revivia un antic festival que es feia al temple d'Apol·lo a Àccium, festival que mencionen Tucídides i Estrabó. Els jocs se celebraven cada quatre anys (πεντετηρίς, ludi quinquennales), probablement el 2 de setembre, l'aniversari de la victòria. Se'ls va aplicar el concepte d'agon (un desafiament connectat amb festivals religiosos), i estaven classificats després dels quatre grans jocs que se celebraven (Olímpics, Pítics, Nemeus i Ístmics).

Referències 

Accia